Среде́ц — топоним в Болгарии:
 Средец — старое славянское название Софии, см. Античная крепость Сердика;
 Средец — город в Бургасской области;
 Средец — община в Бургасской области;
 Средец — село в Смолянской области;
 Средец — село в Старозагорской области.
Также:
 «Средец» — название болгарского футбольного клуба ЦСКА София во второй половине 1980-х годов.